Аччельо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 167 человек (2008 г.), плотность населения составляет 1 чел./км². Занимает площадь 146 км². Почтовый индекс — 12021. Телефонный код — 0171.

В городе 16 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.acceglio.cn.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики